Международная научная лунная станция (МНЛС) — планируемая обитаемая (постоянно или с перерывами) станция на поверхности Луны или на её орбите. Строительство станции намечено на 2031—2035 годы. Этот проект Китая и России открыт и для участия других стран, готовых к равноправному сотрудничеству.

Станция должна быть готова к длительным периодам работы и без присутствия людей. Её планируется оснастить несколькими луноходами и прыгающим роботом.

Ведётся создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей строительство и работу станции.

В проект станции интегрированы готовящиеся и реализуемые разведочные миссии 2020-х годов CNSA («Чанъэ-4», «Чанъэ-6», «Чанъэ-7», «Чанъэ-8») и Роскосмоса («Луна-25», «Луна-26», «Луна-27», «Луна-28»), получившие новую роль: подготовки к созданию станции. Так, миссия «Чанъэ-7» будет координироваться с российской «Луна-Ресурс-1» («Луна-26» и «Луна-27»). Согласно сведениям Би-би-си, постройку станции начнут, в 2026—2030 годы, китайский аппарат «Чанъэ-8» и российский «Луна-28».

Предыстория 
В СССР проект создания лунной базы «Звезда» детально прорабатывался ещё в 1960-е годы. Однако из-за сворачивания советского лунного проекта в 1970-е он так и не был реализован.

В 2006 году, по заявлениям генерального конструктора РКК «Энергия» Николая Севастьянова, в РКК «Энергия» была разработана «Концепция программы развития пилотируемой космонавтики России на период 2006—2030 гг». На втором этапе представленной лунной программы, после 2015 года, должна была быть создана постоянная лунная орбитальная станция (ЛОС). На третьем этапе, после 2020 года, предполагалось создание постоянной базы на Луне.

В 2007 году, на 7-ой Международной научно-практической конференции «Пилотируемые полеты в космос» начальник отдела КБ «Салют» ГКНПЦ им. Хруничева Сергей Пугаченко заявил, что предприятие разрабатывает свои варианты лунной орбитальной станции и посещаемой лунной базы. Лунная орбитальная станция будет предназначена для передачи и хранения грузов и топлива, временного пребывания экипажей, а также исследований Луны.

В мае 2014 СМИ стало известно о проекте Концепции российской лунной программы, подготовленной РАН, предприятиями Роскосмоса и МГУ. Цель данной программы — создать к середине века обитаемую базу на Луне.

История 
Март 2021 года: Россия и Китай договариваются о создании Международной научной станции на Луне или на её орбите. Меморандум между «Роскосмосом» и Китайским национальным космическим управлением в формате видеоконференции подписывают директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической корпорации Чжан Кэцзянь.

Предполагается, что это будет станция на орбите или станция на поверхности естественного спутника Земли.

16 июня 2021 года: опубликована «дорожная карта» строительства станции.

Ноябрь 2021 года: вопрос присоединения к проекту рассматривало Европейское космическое агентство.

24 апреля 2022: Китай и Россия подписали Межправительственное соглашение по сотрудничеству и созданию Международной научной лунной станции.

Страны-участники проекта 
Россия: в марте 2021 года Россия и Китай подписывают меморандум о создании МНЛС.

Китай:  в марте 2021 года Россия и Китай подписывают меморандум о создании МНЛС.

Кандидаты на вступление: 

ESA: вопрос присоединения к проекту рассматривало Европейское космическое агентство.

Цели 
Согласно «дорожной карте» строительства станции, на период 2031—2035 годов в её рамках запланированы 5 лунных миссий:

 ILRS-1: Создание командного центра, энергетической и коммуникационной инфраструктуры.
 ILRS-2: Создание инфраструктуры для изучения лунной физики, создания геологических профилей, исследования лавовых трубок, собирания образцов.
 ILRS-3: Создание и отработка технологий использования «на месте» лунных ресурсов.
 ILRS-4: Отработка и проверка технологий для будущих исследований: лунных биомедицинских экспериментов, распределённого сбора и возврата на Землю образцов.
 ILRS-5: Создание инфраструктуры для лунной астрономии и наблюдений Земли с поверхности Луны.

Заявленные научные цели проекта:

 Изучение топографии, геоморфологии и геологической структуры Луны.
 Изучение физики и внутреннего строения Луны.
 Изучение лунной химии (материалов и геохронологии).
 Изучение окололунного пространства.
 Астрономические наблюдения с поверхности Луны.
 Наблюдения Земли с поверхности Луны.
 Биологические и медицинские эксперименты в условиях лунной поверхности.
 Освоение .

Строительство 
Согласно РКК «Энергия», участвующей в разработке станции, строиться станция будет в траншее, с засыпкой сверху грунтом для защиты от радиации, подобно открытому способу строительства метро.

Примечания

Ссылки 
 Деревня луноходов. Как Китай и Россия собираются осваивать Луну

Проекты лунных баз
Колонизация космоса
Международные космические проекты
Российская лунная программа
Программа «Чанъэ»